Прошлогодний чемпион Новак Джокович защищал свой титул и сумел выиграть Уимблдон пятый раз в карьере после 2011, 2014, 2015 и 2018 годов. В финале Роджер Федерер имел два матчбола на своей подаче при счёте 8-7 в пятом сете, но не реализовал их. Джокович стал первым чемпионом Уимблдона с 1948 года, которому удалось отыграть матчбол в финале. На турнирах Большого шлема в мужском разряде чемпион последний раз в финале отыгрывал матчболы в 2004 году на Открытом чемпионате Франции. Финал продолжался 4 часа и 57 минут, став самым долгим в истории Уимблдона.

Впервые в истории на Уимблдоне в пятом сете играется тай-брейк. При счёте 12-12 по геймам игрался обычный тай-брейк до 7 очков (с преимуществом не менее двух очков). До финала ни в одном матче турнира счёт в пятом сете не дошёл до 12-12, таким образом матч между Федерером и Джоковичем стал первым в мужской одиночной сетке Уимблдона, в котором был сыгран тай-брейк в пятом сете.

Победа в матче 1/4 финала стала для Роджера Федерера 100-й на одном турнире Большого шлема в одиночном разряде, ранее это не удавалось ни одному мужчине. Победа в матче третьего круга стала для него 350-й в сумме на всех турнирах Большого шлема.

Бывшая 8-я ракетка мира 34-летний киприот Маркос Багдатис объявил о завершении карьеры после поражения в матче второго круга.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль встретились на Уимблдоне впервые после финала 2008 года, который рядом специалистов рассматривается как лучший матч в истории тенниса. Это была 40-я встреча Федерера и Надаля, швейцарец одержал 16-ю победу при 24 поражениях.

Посев 

  'Новак Джокович (титул)
  Роджер Федерер (финал)
  Рафаэль Надаль (1/2 финала)  Кевин Андерсон (третий круг)  Доминик Тим (первый круг)  Александр Зверев (первый круг)  Стефанос Циципас (первый круг)  Кэй Нисикори (1/4 финала)  Джон Изнер (второй круг)  Карен Хачанов (третий круг)  Даниил Медведев (третий круг)  Фабио Фоньини (третий круг)  Марин Чилич (второй круг)  Борна Чорич (отказ)
  Милош Раонич (четвёртый круг)  Гаэль Монфис (первый круг, отказ)  Маттео Берреттини (четвёртый круг)''

<ol start=18>
  Николоз Басилашвили (второй круг)
  Феликс Оже-Альяссим (третий круг)
  Жиль Симон (второй круг)
  Давид Гоффен (1/4 финала)
  Стэн Вавринка (второй круг)
  Роберто Баутиста Агут (1/2 финала)
  Диего Шварцман (третий круг)
  Алекс де Минор (второй круг)
  Гвидо Пелья (1/4 финала)
  Люка Пуй (третий круг)
  Бенуа Пер (четвёртый круг)
  Денис Шаповалов (первый круг)
  Кайл Эдмунд (второй круг)
  Ласло Дьёре (второй круг)
  Душан Лайович (первый круг)
  Ян-Леннард Штруфф (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Маркос Багдатис (WC, второй круг)
  Джей Кларк (WC, второй круг)
  Пол Джабб (WC, первый круг)
  Доминик Кёпфер (WC, второй круг)
  Фелисиано Лопес (WC, второй круг)
  Джеймс Уорд (WC, первый круг)

<ol start=4>
  Томаш Бердых (PR, первый круг)
  Стив Дарси (PR, второй круг)
  Йозеф Ковалик (PR, первый круг)
  Вашек Поспишил (PR, первый круг)
  Цедрик-Марсель Штебе (PR, первый круг)
  Янко Типсаревич (PR, второй круг)

Победители квалификационного турнира (Q) и лаки-лузеры (LL) 

По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Корантен Муте (второй круг)
  Ясутака Утияма (первый круг)
   (первый круг)
  Алексей Попырин (второй круг)
  Квон Сун Ву (первый круг)
  Тьягу Монтейру (первый круг)
  Иржи Веселый (третий круг)
  Сальваторе Карузо (первый круг)

<ol start=9>
  Марсель Гранольерс (второй круг)
  Маркос Хирон (первый круг)
  Камил Майхшак (первый круг)
  Грегуар Баррер (второй круг)
  Ноа Рубин (первый круг)
  Деннис Новак (первый круг)
  Юити Сугита (первый круг)
  Рубен Бемельманс (первый круг)

Лаки-лузеры:

  Брэйден Шнур (первый круг)

<ol start=5>

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые